Aborto de gravidez — interrupção da gravidez
 Aborto espontâneo — interrupção involuntária da gravidez
 Aborto habitual — interrupção involuntária que ocorre com frequência
 Aborto salino — aborto induzido com a injeção de solução salina no útero
 Aborto por sucção — modo de se realizar o aborto voluntário
 Aborto farmacológico — aborto induzido com o uso de medicamentos
 Aborto terapêutico — aborto induzido com alguma justificativa que não a simples escolha
 Aborto Elétrico — banda brasileira

Desambiguação